Sielsowiet Nowy Dwór – sielsowiet na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie pińskim, z siedzibą w Nowym Dworze
 Sielsowiet Nowy Dwór – sielsowiet na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie świsłockim, z siedzibą w Nowym Dworze
 Sielsowiet Nowy Dwór – sielsowiet na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie mińskim. Od północy graniczy z Mińskiem